Chin Han (1969) – attore singaporeano-statunitense
 Chin Han (1938) – attore hongkonghese
 Chin Han (1946) – attore taiwanese